Vážany ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Vážany (Waschan), Gemeinde im Okres Blansko; siehe Vážany u Boskovic
 Vážany (Wazan), Gemeinde im Okres Uherské Hradiště; siehe Vážany u Uherského Hradiště
 Vážany (Waschan), Gemeinde im Okres Vyškov; siehe Vážany u Vyškova
 Vážany nad Litavou (Linhart Waschan), Gemeinde im Okres Vyškov
 Vážany (Waschan), Ortsteil von Kroměříž, Okres Kroměříž

 Královopolské Vážany (Königsfeld Waschan), Ortsteil von Rousínov, Okres Vyškov